Ivanovci est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Ivanovci, une localité située dans la municipalité de Čaglin, comitat de Požega-Slavonie ;
Ivanovci, une localité située dans la municipalité de Valpovo, comitat d'Osijek-Baranja ;
en Serbie
Ivanovci, un village situé dans la municipalité de Ljig, district de Kolubara.